CBS имеет следующие значения:

 CBS (CBS Broadcasting Inc.) — американская телерадиосеть.
 CBS Corporation — американский медийный конгломерат.
 CBS — центральная тормозная система.
 CBS Television Studios (CTS) — американская телевизионная производственная компания в составе CBS Corporation.
 CBS (Charles Bonnet syndrome) — синдром Шарля Бонне.
 CBS (Complete Basis Set) — полная система векторов.